Scalps film del 1983, diretto da Fred Olen Ray
 Scalps film del 1987, diretto da Claudio Fragasso e Bruno Mattei